Can Margenat
 Capella Margenat
 Casa Margenat (Tortosa), edifici a Tortosa (Baix Ebre) 
 Fàbrica Margenat
 Serra d'en Margenat, serra al municipi de Barcelona 
 Biografies:
 Facunda Margenat i Roura o Catalina Margenat (Girona, 1876 - Barcelona, 1936) 
 Francesc Margenat, amo de la majoria de terrenys de l'actual carrer de Margenat de Sabadell 
 Joan Margenat i Salvany (Sarrià, 1821-1893), hisendat i batlle de Sarrià en tres ocasions (1854, 1858 i 1865-1867)